Comando General de la Fuerza Aérea puede referirse a los siguientes organismos:

 Comando General de la Fuerza Aérea (Argentina), nombre del mando de la Fuerza Aérea Argentina vigente entre 1973 y 1976.
 Comando General del Ejército (Bolivia), mando de la Fuerza Aérea de Bolivia.